Senyera – nome della bandiera della Catalogna
 Senyera – comune spagnolo nella provincia di Valencia, nella comunità autonoma Valenciana.